O Grande Prémio da França de 2005 foi uma corrida de MotoGP que aconteceu em 15 de Maio de 2005.
 Corrida: 15 de Maio de 2005
 Número de voltas: 
 Tamanho da pista: 
 Distância total:

MotoGP

250 cc

125 cc

Ver também 
 GP da França
 Temporada de MotoGP de 2005

Ligações externas 
 Site oficial da prova

GPs de MotoGP de 2005
Desporto na França em 2005
2005